On Golden Pond (toneelstuk uit 1979), het toneelstuk waar de films op gebaseerd zijn
 On Golden Pond (1981), de oscarwinnende film uit 1981 met o.a. Henry Fonda
 On Golden Pond (2001), een remake van de film uit 1981